Шипіт:
 Шипіт — річка на Закарпатті, верхня частина річки Тур'ї
 Шипіт — водоспад на Закарпатті
 Шипіт — фестиваль на Закарпатті, неформальне зібрання представників субкультур